Als Bergwacht bezeichnet man:
 die Bergwacht (Deutschland) (Bergrettung und Naturschutzarbeit)
 manche der Berg- und Naturwachten Österreichs (behördenunterstützende Organe im Natur- und Umweltschutz)

Die Bergwacht steht für:
 eine Familienfernsehserie von ZDF und ORF, siehe Die Bergretter

Siehe auch
 Schlesische Bergwacht